Wohnungseigentum steht für:
 Wohnungseigentum (Deutschland)
 Wohnungseigentum (Österreich), siehe Wohnungseigentumsrecht (Österreich) #Begriffe
 Stockwerkseigentum in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Siehe auch:
 Wohneigentum